Alsterwasser steht für:
 ein Biermischgetränk mit Limonade, siehe Radler
 ein mit Wasserstoff betriebenes Alsterschiff, siehe Zemships